Britnell ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Britnell (1943–2011), britische Romanistin und Französistin
 Richard Britnell (1944–2013), britischer Historiker